

События 

 Гарольд I объединил под своей властью всю Англию. Начало его борьбы с Гардеканутом.
 Ок.1037 — отравление Алена Бретонского, опекуна герцога Вильгельма.
 До 1037 — король Леона Бермудо III.
 Победа короля Кастилии Фердинанда I над Бермудо, королём Леона, в битве при Тамароне.
 1037—1065 — король Леона Фердинанд Кастильский.
 1037—1038 — восстание в Польше крестьян и мятеж баронов.
 Ярослав Мудрый одержал победу над печенегами. После этой победы почти на протяжении 25 лет на Руси установился мир — до прихода кипчаков (куманов), которых в русских летописях называют половцами.
 Начало строительства Софийского собора в Киеве (до 1041).
 Первое упоминание киевских каменных храмов Святой Ирины (сохранился фундамент) и Святого Георгия.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1037 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1037 году
 Ибн Сина (Авиценна), арабский философ и врач.

См. также

Примечания